Mike Scott peut désigner :
 Mike Scott (né en 1955), joueur de baseball américain ;
 Mike Scott (né en 1954), homme politique canadien de Colombie-Britannique ;
 Mike Scott (né en 1958), chanteur écossais, parolier du groupe rock The Waterboys ;
 Mike Scott (né en 1988), joueur américain de basket-ball.

Voir aussi